Abed ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Al-Abed (* 1970), Radrennfahrer der Vereinigten Arabischen Emirate
 André Abed (* 1966), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Antoine Abed (1896–1975), libanesischer Geistlicher und maronitischer Erzbischof
 Benaissa Abed (* 1964), algerischer Boxer
 Fazle Hasan Abed (1936–2019), Gründer der Nichtregierungsorganisation Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)
 Karim Abed (* 1988), französischer Fußballschiedsrichter
 Soha Abed Elaal (* 1973), ägyptische Bogenschützin

Siehe auch:
 Abd